

Sigle 
 Partido Nacionalista Vasco – Partito Nazionalista Basco, partito politico spagnolo
 Partìo Nasional Vèneto – Partito Nazionale Veneto, partito politico veneto.

Codici 
 pnv – codice ISO 639-3 della lingua pinigura